Брэ́йден Пойнт (; 13 марта 1996, Калгари, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021).

Хоккейная карьера

«Мус Джо Уорриорз» 
Пойнт был выбран под 14-м номером на драфте 2011 года Западной хоккейной лиги клубом «Мус Джо Уорриорз». За команду отыграл 5 сезонов. В сезоне 2013/14 попал на CHL/NHL Top Prospects Game (аналог Матча всех звёзд в НХЛ).

Несмотря на 91 очко в сезоне 2013/14, на драфте НХЛ 2014 года был выбран лишь в 3-м раунде командой «Тампа-Бэй Лайтнинг». Столь низкий выбор обоснован небольшими габаритами Брэйдена — на момент драфта рост игрока составлял всего 176 см.

В сезоне 2014/15 вновь стал лучшим бомбардиром и снайпером «Мус Джо». По окончании сезона в ЗХЛ заключил 3-летний контракт новичка с «Тампой» и присоединился к фарм-клубу «Лайтнинг» в АХЛ — «Сиракьюз Кранч», в составе которого провёл 2 матча в плей-офф Кубка Колдера.

Карьера в НХЛ 
Сезон 2016/17 Пойнт начал в основном составе «Тампы-Бэй». 13 октября дебютировал в НХЛ в матче против «Детройт Ред Уингз», в котором «Болтс» выиграли 6:4. 15 октября набрал первое очко во встрече против «Нью-Джерси Девилз», отдав в 3-м периоде голевую передачу Валттери Филппуле, забившему победный гол. 5 ноября забросил первую шайбу, вновь в матче с «Нью-Джерси Девилз». В конце декабря получил травму верхней части тела и пропустил около месяца. По итогам сезона набрал 40 очков, однако «Тампа» не смогла пробиться в плей-офф.

В сезоне 2017/18 улучшил свою статистику, играя в центре 2-го звена и набрав 66 очков. В плей-офф вошёл в тройку лучших бомбардиров команды, набрав 16 очков, как и Стивен Стэмкос, и лишь на 1 очко меньше лучшего бомбардира «Тампы» Никиты Кучерова.

Статистика выступлений 
Статистика на 7 июля 2021 года

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли